Cosetacus  — род микроскопических четырёхногих клещей из семейства  (Trombidiformes). Длина около 0,2 мм. Червеобразное тело с 4 ногами. Дорсальный диск полукруглый без передней доли. Щетинки на передних голенях отсутствуют.

  — Австралия, Новая Зеландия, США; на растениях Camellia japonica (Theaceae)
 =
  — Индия; на растениях Morinda citrifolia
  — Индия (Darjeeling, Sebak, West-Bengal; на растениях Eupatorium odoratum

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Четырёхногие клещи
Роды паукообразных